Escuela superior de comercio hace referencia a varios artículos:

Argentina
 Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, en Buenos Aires;
 Escuela Superior de Comercio Libertador General San Martín, en Rosario;
 Escuela Manuel Belgrano, en Córdoba;

España 
 Escuela Superior de Comercio de Valladolid

Véase también 
 Escuela de comercio